South Park Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 South Park Historic District (Dayton, Ohio), NRHP-ID 84003794
 South Park Historic District (Morgantown, West Virginia), NRHP-ID 90001054